Nkon è un quartiere della periferia di Yaoundé, capitale del Camerun.

Ha un clima tropicale con una piovosità significativa nella maggior parte dei mesi dell'anno.

Note
 

Centri abitati del Camerun